Antimycin steht für:

 Antimycin A, einen Hemmstoff des Komplex III der Atmungskette.
 Citrinin, ein  Mykotoxin.